Алекса́ндр Моисе́евич Городни́цкий () — советский и российский учёный-геофизик, поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2013), первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), член международного ПЕН-клуба и русского национального центра ПЕН-клуба (1998). По мировоззрению — шестидесятник.

В октябре 2018 года песня Городницкого «Атланты», являющаяся одним из неофициальных гимнов Санкт-Петербурга, стала официальным гимном Государственного Эрмитажа.

Именем Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы (астероид) № 5988 Gorodnitskij и перевал в Саянских горах.

Биография 
Пережил в Ленинграде первую блокадную зиму.

В апреле 1942 года эвакуирован вместе с матерью по Дороге жизни и далее в Омск, где отец работал в военной гидрографии. В 1945 году семья вернулась в Ленинград.

В 1947 году поступил в Студию литературного творчества Ленинградского дворца пионеров (руководитель студии — поэт Глеб Семёнов). В 1951 году окончил с золотой медалью среднюю школу и поступил на геологоразведочный факультет Ленинградского горного института имени Г. В. Плеханова (специальность — «геофизические методы разведки полезных ископаемых»). В 1952 году переведён на вновь созданный геофизический факультет и зачислен на специальность «геофизические методы поисков радиоактивных полезных ископаемых».

В 1953 году вместе с Владимиром Британишским и Александром Гдалиным организовал литературное объединение (ЛИТО) Горного института.

В 1954 году Городницкий принял участие в своей первой геологической экспедиции — в Среднюю Азию, на Гиссарский хребет, где занимался поисками урана.

В 1957—1972 годах работал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики Министерства геологии СССР. С 1969 года руководил лабораторией морской геофизики. В 1957—1962 годах в качестве геофизика, старшего геофизика, начальника отряда и начальника партии занимался геофизическими поисками медно-никелевых руд в северо-западной части Сибирской платформы, в Туруханском, Игарском и Норильском районах («Енисейская экспедиция»). Был одним из первооткрывателей Игарского медно-рудного поля (1962).

С 1961 года принимал участие в океанологических экспедициях в различные районы Мирового океана на судах военной гидрографии (в том числе на паруснике «Крузенштерн») и Академии наук.

В 1970 году впервые и на многие годы стал председателем жюри Грушинского фестиваля авторской песни. В 1972 году принят в члены Союза писателей СССР. Рекомендатели — поэты Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Вадим Шефнер. С 1972 года работает в Институте океанологии имени П. П. Ширшова. В 1985 году возглавил лабораторию геомагнитных исследований.

Многократно погружался на дно в подводных обитаемых аппаратах (впервые в 1978 году в Тихом океане на атолле Хермит). В 1988 году в экспедиции на судне «Мстислав Келдыш» в Северной Атлантике на глубоководном аппарате «Мир-1» погружался на глубину 4,5 километра. Был на дрейфующей станции на Северном полюсе (1964) и в Антарктиде (1973).

Доктор геолого-минералогических наук (1982), профессор (1991), академик РАЕН (1993). Заведующий Лабораторией геомагнитных исследований с 1985 по 2005 год, главный научный сотрудник Лаборатории геофизических полей Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН с 2005 года.

В 1999 году по решению Российской академии наук именем Александра Городницкого была названа малая планета Солнечной системы (астероид) № 5988 Gorodnitskij.

Член Союза писателей России и московской городской организации Союза писателей России (1972).

Научная деятельность 
Один из ведущих российских учёных в области геологии и геофизики океана. Им опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, посвящённых геофизике и тектонике океанского дна.

В 1968 году на геологическом факультете МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна». В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Строение океанической литосферы и формирование подводных гор». В 1991 году получил звание профессора по специальности «геология морей и океанов». Александр Городницкий является одним из авторов нового метода измерений электрического поля океана и первооткрывателем биоэлектрического эффекта фитопланктона в море (1967).

На основе совместного анализа палеомагнитных, геологических и палеоклиматических данных вместе с Л. П. Зоненшайном составил серию карт — палеогеодинамических реконструкций океанов и континентов от кембрия до наших дней. На основе решения общего уравнения теплопроводности Городницкий разработал оригинальный метод определения мощности литосферы по её возрасту, рельефу, аномалиям силы тяжести и величине теплового потока через дно океана. Им впервые составлена карта расчётной мощности литосферы Мирового океана, получившая подтверждение последующими сейсмологическими исследованиями. Предложена и обоснована теоретически и экспериментально оригинальная модель формирования вулканических подводных гор и островов на океанической литосфере. Он является одним из основоположников палеомагнитного моделирования подводных гор по данным магнитных и батиметрических съёмок. Александром Городницким разработана новая петромагнитная модель океанической коры, в соответствии с которой, наряду с базальтами сейсмического слоя 2А, значительный вклад в магнитные аномалии вносят серпентинизированные перидотиты, образующие нижний слой океанической коры.

Бытующее мнение о влиянии цивилизации на глобальное потепление климата Земли считает не имеющим серьёзного научного подтверждения.

Поэтическое и песенное творчество 

«Атланты держат небо», «У Геркулесовых столбов», «От злой тоски не матерись» («На материк»), «Над Канадой небо синее», «Жена французского посла», «Снег», «Перекаты», «Кожаные куртки» («Песня полярных лётчиков») — эти песни Александра Городницкого, написанные в дальних океанских плаваниях и в экспедициях на Крайнем Севере, давно стали народными. Сам поэт признан одним из основоположников жанра авторской песни в СССР.

Стихи Александр Городницкий начал писать в школе (1947), его первые поэтические публикации датируются 1948 годом, а песни — в первых экспедициях (1954). Долгое время они распространялись в магнитофонных записях, зачастую в чужом исполнении. В 1967 году в издательстве «Советский писатель» вышел первый сборник поэта — «Атланты». В настоящее время он является автором более 50 книг стихов, песен и мемуарной прозы.

По мнению доцента МГУ священника Илии Ничипорова: «Творчество А. Городницкого несомненно стало одним из ярчайших явлений как авторской песни, так и поэтической культуры минувшего столетия в целом. Прошедшее почти полувековую эволюцию, на рубеже веков оно явило органичный синтез песенно-поэтического слова и глубинных философских, исторических, естественнонаучных интуиций, воплотив в своей многожанровой художественной системе сущностные качества современного мироощущения».

Художническая натура Городницкого соединила в себе дар поэта-певца, многие песни которого стали голосом времени, и талант учёного-геофизика, океанолога, приобретшего в многочисленных экспедициях, погружениях на океанское дно богатый опыт чувствования человеческой души, природного бытия, истории и культуры.

Стихи и песни Александра Городницкого переведены на английский, болгарский, иврит, испанский, немецкий, польский, французский, чешский и другие языки мира.

С 2002 по 2008 год Городницкий вёл музыкальную программу «Под гитару» (телеканал «Культура»). С 2004 года там же — программы «Атланты. В поисках истины» и «Вечера с Александром Городницким». В июне 2012 года на экран вышли новые выпуски передачи «Атланты. В поисках истины».

Общественная деятельность 
С 1970 года возглавляет жюри Всероссийского фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. Член Русского ПЕН-центра. В течение ряда лет входил в его Исполком, а в 2015—2016 был его вице-президентом. В январе 2017 года после раскола Русского ПЕН-центра, последовавшего за исключением из него журналиста Сергея Пархоменко, сложил с себя полномочия вице-президента ПЕН-центра и вышел из состава Исполкома.

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

Семья 
От первого брака есть сын Владимир (род. 1955). В 1984 году уехал в Израиль, живёт в Иерусалиме. Вторая жена — Анна Наль (1942—2017), поэтесса и переводчица с французского, новогреческого и ряда славянских языков.

Критика 
Историк-антиковед, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик в газете «Троицкий вариант — Наука» прокомментировал активное участие Городницкого в организации съезда атлантологов в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН следующим образом:
К сожалению, жертвой «синдрома Фоменко», похоже, стал и известный геофизик (а также бард, но это не имеет отношения к делу) А. М. Городницкий. Судя по различным его выступлениям, доступным в Интернете, он уже давно является адептом мифа об Атлантиде, чем, собственно, и объясняется столь странная вовлеченность Института океанологии в деятельность атлантологов. И, мне кажется,  напрасно надеется на то, что выдающийся специалист по магнитному полю Земли сможет отделить зерна от плевел и провести на хорошем научном уровне конференцию, посвященную историко-филологической и археологической проблематике, то есть по тематике, бесконечно далекой от сферы его профессиональной компетенции.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин в газете «Троицкий вариант — Наука» резко раскритиковал статьи о климате Городницкого. Екайкин указывает, что хотя Городницкий имеет степень доктора наук, данная степень не затрагивает область климатологии, а в статьях Городницкого о климате «ошибки лежат на поверхности». В качестве одного из примеров такой ошибки, заметной даже неспециалисту, Екайкин приводит следующее утверждение Городницкого: «Миф о глобальном потеплении, сформулированный впервые американским политиком Альбертом Гором несколько десятилетий назад и приведший к соглашениям в Киото в 1997 году». Екайкин отмечает, что чуть ниже Городницкий также пишет, что данный миф появился из книги Гора «Неудобная правда», которая была издана в 2007 году, то есть существенно позднее Киотского протокола.

Список песен и стихов 

{| class="wikitable sortable"
! Дата или год написания
! I строка
! Название
! Примечания
|-
|февраль 1958
|Тихо по веткам шуршит снегопад…
|Снег
|Посвящается Е. Ошкадаровой. Написана на реке Горбиачин (правобережье Енисея) и в Ленинграде, в темпе вальса.
|-
|1959
|Кожаные куртки, брошенные в угол…
|Песня полярных лётчиков
|
|-
|1960
|Всё перекаты, да перекаты…
|Перекаты
|—
|-
|1961
|В Уэльсе тёплые дожди…
|В Уэльсе
|—
|-
|1962 или апрель 1963
|Пират, забудь о стороне родной…
|Старинная пиратская
|Другое название: «Пиратская». Песня написана на борту ЭОС (экспедиционное океанографическое судно) «Крузенштерн», в Северной Атлантике
|-
|21.2.1963
|Когда на сердце тяжесть…
|Атланты
|Написана на борту ЭОС «Крузенштерн», в Северной Атлантике.
|-
|начало апреля 1963
|Над Канадой, над Канадой…
|Над Канадой
|Написана около берега Канады
|-
|14.2.1965
|Моряк, покрепче вяжи узлы…
|Песня моряка
|Написана на борту ЭОС «Крузенштерн», в Гибралтаре. Вариант I строки: «Покрепче, парень, вяжи узлы…». Есть вариант названия песни по этой строке, а также «Моряк, покрепче вяжи узлы»
|-
|?
|У евреев сегодня — праздник…
|Фрейлехс
|Стихотворение
|-
|~1980
|«Погиб поэт». Так умирает Гамлет…
|?
|Стихотворение на смерть Владимира Высоцкого
|-
|~1980
|На Ваганьковом горят…
|Памяти Владимира Высоцкого
|—
|-
|до 20.12.1989
|Нас осталось мало, нас осталось мало…
|Нас осталось мало
|Написана в темпе быстрого марша
|-
|1977
|Предательство, предательство…
|Предательство
|Другое название: «Песня о предательстве»
|-
|1985
|Нам с годами ближе…
|Памяти Юрия Визбора
|—
|-
|~1986
|Спасибо, что петь разрешили…
|?
|?
|}

Другие известные песни:

 «Деревянные города»
 «Песня болотных геологов»
 «На материк»
 «Чистые пруды»
 «Паруса Крузенштерна»
 «За тех, кто на земле»
 «Геркулесовы столбы»
 «Остров Гваделупа»
 «Жена французского посла»
 «Аэропорты XIX века»
 «Почему расстались»
 «Песня строителей Петровского флота» («Ванька»)
 «Меж Москвой и Ленинградом»
 «Губернаторская власть»
 «Марш серых гномов»
 «Система Декарта»
 «Тени тундры»
 «Перелётные ангелы»
 «Финская граница»
 «Севастополь останется русским»
 «Атлантида»
 «Вальс геофизиков»
 «Бульварное кольцо»
 «Бухта Наталья»
 «Песенка радиста»
 «Колымская весна»
 «Тяжёлое солнце»
 «Ленинградские дети рисуют войну»
 «Дорога в Израиль»
 «Памяти Освальда Даниеля Руфайзена»
 «Бахайский храм»
 «Народ и язык»
 «Мою внучку зовут Рахиль»
 «Остров Вайгач»
 «Поминальная по идишу»
 «Песня американских лётчиков»
 «Песня американских подводников»
 «Падекатр»
 «Вальс 39-го года»

 Аудиоиздания 
 «Русские барды. Александр Городницкий» («Имка-Пресс», Париж, 1977)
 «Атланты» («Мелодия», Ленинград, 1987 Стерео С60 25771001) («Мелодия», Москва, 1987 Стерео С60 25771 001)
 «Встреча друзей» («Мелодия», Ленинград, 1987)
 «Берег» («Мелодия», Ленинград, 1988)
 «Около площади» («Русско-немецкая музыка», Санкт-Петербург, 1993)

 Дискография 
 «За тех, кто на Земле» (СПб, 1995)
 «Давай поедем в Царское Село» (СПб, 1997)
 «Вперёдсмотрящий» (Екатеринбург, 1996)
 «Система Декарта» (Самара, 1999)
 «На материк» (Москва, 1998)
 «Как медь умела петь…» (Москва, 1997)
 «Александр Городницкий», серия «Российские барды» (Москва, 1998)
 «Александр Городницкий», серия «Наши барды» (Москва, 2002)
 «Концерт в „Гнезде глухаря“, ч. 1 — „Всё перекаты…“» (Москва, 1999)
 «Концерт в „Гнезде глухаря“, ч. 2 — „Жена французского посла“» (Москва, 1999)
 «Концерт в ЦАПе, ч. 1. — „Я иду по Уругваю“» (Москва, 1999)
 «Концерт в ЦАПе, ч. 1. — „Гамлет“» (Москва,1999)
 «За шпилей твоих окоём» (СПб, 2003)
 «Александр Городницкий — двойной альбом серия „Серебряные струны“» (Москва, S.T.R.Records, 2002)
 «Концерт в Политехническом — двойной альбом» (Москва, 2000)
 «Двадцать первый тревожный век» (CD Land, 2003)
 «Весь Городницкий» (2 диска в формате MP3 РМГ Рекордс, 2002)
 «Река времён» (2008)
 «Навстречу судьбе» (2009)
 «От Оренбурга до Петербурга» (2009)
 «Новая Голландия» (2009)
 «Глобальное потепление» (2012)
 «Почему расстались» (2013)
 «У Геркулесовых столбов» (2013)
 «Детям»(2014)
 «Споём, ребята, вместе» (2014)
 «Давайте верить в чудеса» (2015)
 «Перезагрузка» (2017)
 «Река времён» (2008)
 «Навстречу судьбе» (2009)
 «От Оренбурга до Петербурга» (2009)
 «Новая Голландия» (2009)
 «Глобальное потепление» (2012)
 «Почему расстались» (2013)
 «У Геркулесовых столбов» (2013)
 «Детям» (2014)
 «Споём, ребята, вместе» (2014)
 «Давайте верить в чудеса» (2015)
 «Перезагрузка» (2017)
 «Октава» (2018)
 «Книжечки на полке» (2019)
 «Блокадный метроном» (2019)
 «Пока звенит струна» (2020)
 «Лебединая гавань» (2022). Песни написаны в 2020-2021 гг.

 Серия «Барды нашего века» 

 «Снег»
 «В океане зима»
 «Над Канадой небо синее»
 «Друзья и враги»
 «Аэропорты XIX века»
 «Острова в океане»
 «Если иначе нельзя»
 «Спасибо, что петь разрешили»
 «Беженцы-листья»
 «Имена вокзалов»
 «Двадцать первый тревожный век»
 «Уйти на судне»
 «Гадание по ладони»

 Литературные сборники 
 Атланты: Стихи. — , : Сов. писатель, 1967
 Новая Голландия: Стихи. — : Лениздат, 1971
 Берег: Стихи. — : Сов. писатель, 1984
 Полночное солнце: Стихи. — : Сов. писатель, 1990
 Перелётные ангелы: Стихи и песни. — : Интербук, Свердловск: Старт, 1991
 Острова в океане: Песни. — : МГЦАП, 1993
 Созвездие Рыбы: Стихи. — : Девятый вал, 1993
 Остров Израиль: Стихи и песни. — Иерусалим: 1995
 Времена года: Поэмы. — : Сампо, 1996
 Ледяное стремя: Стихи. — : Звезда, 1997
 Атланты держат небо. — Иерусалим: Беседер, 1999
 Имена вокзалов. — : Петрополь, 1999
 Стихи и песни. Избранное. — : Лимбус Пресс, 1999
 На материк. — : Вагант-Москва, 1999
 Давай поедем в Царское Село. — : Бояныч, 1999
 За временем вдогонку. — : Вагант, 1999
 Васильевский остров. — : Вагант-Москва, 1999
 Бульварное кольцо. — : Вагант-Москва, 1999
 Зелёный луч. — (: Вагант-Москва, 1999
 Сочинения. — : Локид, 2000
 «Когда судьба поставлена на карту». — : Эксмо, 2001
 «И жить ещё надежде». — : Вагриус, 2001
 Атланты. — : Композитор
 Снег. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — 544 с. — ISBN 5-94799-366-X
 Родство по слову. — Иерусалим: Бесэдер, 2005
 Гадание по ладони. — : Фонд русской поэзии, 2006
 Время для хора. — : Радуга, 2006
 Коломна. — : Фонд русской поэзии, 2008
 Избранное. — : Вита Нова, 2008
 Избранное. — Новосибирск: Талер-Пресс, 2008 (1 том), 2010 (2 том)
 Берег надежд: Песни ленинградских авторов. 1950—1960-е годы. — : Бояныч, 2002. — 448 с. — ISBN 5-7199-0153-1
 Поющая душа: Песни ленинградских авторов. 1970-е годы. — : Всерусский собор, 2008. — 864 с. — ISBN 978-5-903097-23-4
 Песни разных лет. Золотые страницы. — Харьков, 2013
 Детям. Золотые страницы. — Харьков, 2014. (В книге использованы работы победителей Первого международного конкурса рисунка «Мир А. Городницкого глазами детей» в Санкт-Петербурге, 2014 г.)
 «Свежий взгляд»: поэтический альманах. № 2 — : ПапиРу, Art-xpress, 2014. — 100 с. — ISBN 978-5-91557-020-6
 Ночной поезд. СПб.: Фонд русской поэзии, 2009.
 Легенда о доме. Избранные стихи и песни. М.: Азбука-классика, 2010.
 Бакинская тетрадь. Баку: Изд. Д. Имамвердиев и клуб АП Баку. 2012.
 Почему расстались. СПб.: Петрополис, 2012.
 Корабли у пирса. СПб.: Фонд русской поэзии, 2012
 Песни разных лет. Харьков: Золотые страницы, 2013.
 Царскосельская тетрадь. СПб: Серебряный век, 2013.
 Атланты держат небо: Стихотворения. Песни. Поэмы. СПб.: Лениздат, 2013.
 Детям. Харьков: Золотые страницы, 2014 (В книге использованы работы победителей Первого международного конкур Петербурге, 2014 г.).
 Улица времени. СПб: Фонд русской поэзии, 2014.
 Двадцать первый тревожный век: Стихи. СПб.: Лимбус Пресс, 2014.
 Будет помниться война. М.: Наша школа, 2015.
 Стихи и песни. М.: Эксмо, 2015.
 Стихи и песни Двадцать первого века. М.: Эксмо, 2015.
 Давайте верить. СПб: Фонд русской поэзии, 2015.
 Определение дома: Избранные стихотворения и песни. СПб.: Вита Нова, 2016. 
 Осеннее равноденствие. СПб.: Фонд русской поэзии, 2016.
 Стихи и песни. М.: Яуза, Эксмо, 2016.
 Новые стихи и песни. М.: Яуза, Эксмо, 2016.
 Полное собрание песен. М., Яуза, 2017.
 Ступени Эрмитажа. СПб.: Фонд русской поэзии, 2018.
 Различие в возрасте. СПб.: Фонд русской поэзии, 2018.
 Мою маму зовут Рахиль: Стихи и песни. СПб.: Издание Бориса Бейлина, 2019.
 Между сушей и водой. СПб.: Фонд русской поэзии, 2020.
 Океан времен: Стихи и песни о русской и мировой истории. СПб., 2020.
 Продление жизни. СПб.: Фонд русской поэзии, 2021.
 На ускользающей Земле. СПб.: Фонд русской поэзии, 2021.
 Дорога к Пушкину: Стихи и песни, посвященные великому русскому поэту. М.: Издательство «Академическая наука», 2021.
 Разведенные мосты. М.: Издательство «Академическая наука», 2021.
 Избранное: Стихи, песни, поэмы. М.: Яуза, 2021.
 Вечерняя тень. М.: Издательство «Академическая наука», 2022.
 Московское время: Стихи и песни о Москве. М.: Издательство «Академическая наука», 2022.

 Мемуары 
 
 
 
 
 Городницкий А. М. «У Геркулесовых столбов...»: Моя кругосветная жизнь. М.: Эксмо, 2011.
 Городницкий А. М. «Атланты держат небо...»: Воспоминания старого островитянина. М.: Эксмо, 2016.
 Городницкий А. М. «У Геркулесовых столбов...»: Моя кругосветная жизнь. М.: Эксмо, 2016.
 Городницкий А. М. «Атланты держат небо...»: Воспоминания старого островитянина. М.: Яуза, 2020.

 Кино 
  — «В поисках идиша», полнометражный документальный фильм, автор сценария Наталья Касперович, сорежиссёр Юрий Хащеватский. В 2009 году на Нью-Йоркском международном независимом кино-видеофестивале фильм признан лучшим иностранным документальным фильмом в номинации «Культура».
  — «И жить ещё надежде», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
  — «Мой Питер», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович. Фильм посвящён памяти кинооператора Семёна Фридлянда, жизнь которого трагически оборвалась во время работы над картиной. За создание фильма в 2014 году авторы получили Царскосельскую художественную премию.
  — «Легенды и мифы Александра Городницкого», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
  — «Портреты на стене», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
  — «Только любовь остаётся», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
  — «Царскосельская тетрадь», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
 2020 — «Струна и слово», трехсерийный документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.

 Телевидение 
 2004—2012 — «Атланты. В поисках истины» (42 серии), авторский цикл научно-популярных передач на канале «Культура».
 2004 год — «Экстренное торможение», авторы сценария — Александр Борисоглебский и Игорь Агеев, режиссёр Пётр Журавлёв, производство компании «Русское ТелеВидео».
 2005 — «Атланты держат небо… Фильм-воспоминание в 4 сериях». Продюсер — А. Борисоглебский. 2005 «Русское ТелеВидео». DVD
 2005—2010 — «Атланты держат небо», автобиографический сериал (34 серии) с Натальей Касперович (соавтор сценария и режиссёр). В нём Городницкий вспоминает о довоенном детстве, войне и блокаде, школьных и студенческих годах, многолетних экспедициях в Арктике и Мировом океане, о поездках в дальние страны, истории авторской песни в России, ушедших поэтах и бардах. Значительное место занимает рассказ об эпохе и поколении шестидесятых годов. В фильме звучат стихи и песни Городницкого в авторском исполнении. За создание сериала в 2012 году А. Городницкий и Н. Касперович получили Царскосельскую художественную премию.
 2007 — участие в фильме «Дети блокады. Фильм 4-й. Александр Городницкий» , Телеканал «100 ТВ».
 2012 — «И жить ещё надежде», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
 2013 — «Мой Питер», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.
 2014 — «Легенды и мифы Александра Городницкого», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович. В 2014 году фильм был удостоен Царскосельской художественной премии.
 2015 — «Портреты на стене», документальный фильм в соавторстве с Натальей Касперович.

 Награды, премии и звания 
 лауреат Царскосельской художественной премии (1998);
 лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (12 января 1999);
 заслуженный деятель науки Российской Федерации (15 марта 2005) — за заслуги в научной деятельности;
 почётный диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (27 февраля 2008) — за выдающийся личный вклад в развитие науки, культуры и искусства в Санкт-Петербурге, многолетнюю успешную профессиональную творческую деятельность и в связи с 75-летием со дня рождения ;
 лауреат премии «Бард — Оскар» на международном бард-фестивале в 2009 году в Казани;
 лауреат «Златой цепи содружества» — высшей награды РОО «Русскоязычное содружество творческих деятелей».
 лауреат Царскосельской художественной премии (2012);
 лауреат литературной премии «Золотой Дельвиг». Памятная награда без денежного эквивалента (23 января 2013);
 заслуженный деятель искусств Российской Федерации (25 июля 2013) — за заслуги в области искусства;
 лауреат Царскосельской художественной премии (2014);
 орден Дружбы (28 марта 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность;
 лауреат премии Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт» (2019).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 gorodnitsky.com  — oфициальный сайт
 «Атланты» стали официальным гимном Эрмитажа 
 Сказки и быль легендарного ученого-барда Александра Городницкого 
 Александр Городницкий в программе «Встречи на Моховой» — видеозапись 4 марта 2009
 Хоменко Н. Александр Городницкий: «Мужчины болтливы и тщеславны — не то что женщины!»  // Сегодня, 29 сентября 1999
 Манекин Р.. Александр Городницкий: «Оттолкнув ногою берег»  // km.ru. 14 февраля 2004
 Касперович Н. «Жизнь как случай» — интервью с А. Городницким // Огонёк. 2008. № 12. 17—23 марта.
 Онлайн-конференция А. Городницкого в «Новой газете» 9 ноября 2007
 «Россия беременна нацизмом»  — интервью журналу «Флорида»
 «Я верю в Атлантиду и Божью кару!»  — интервью газете «Комсомольская правда»
 Российское Авторское Общество
 Александр Городницкий. По дороге жизни Воспоминания Александра Городницкого о военном детстве
 О детстве Александра Городницкого в фильме «Дети блокады» 
 Городницкий в поисках идиша на Jewish.ru
 Александр Городницкий: «Единственная возможность реализации личности — это искусство, а не наука»… / сайт «7 новостей» 
 
 Баку объединяет во имя добрых дел — Атланты современного мира  XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии посвящённый 85-летию А. Городницкого
 Библиография  

Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Авторы-исполнители Санкт-Петербурга
Музыканты Санкт-Петербурга
Музыканты по алфавиту
Физики России
Физики СССР
Геологи России
Геологи СССР
Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН
Члены РАЕН
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты премии имени Булата Окуджавы
Лауреаты премии «Петрополь»
Телеведущие России
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Отрицатели глобального потепления
 
Океанологи России
Грушинский фестиваль